Тисси — село в Цумадинском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Тисси со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Цумадинского района
Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана